АФК азијски куп 2011. се одржао у Катару у периоду од 7. до 29. јануара 2011. године. Ово је петнаесто првенство Азије, друго које се одржава у овој држави. Победник овог такмичења, Јапан, пласирао се на купу конфедерација 2013. године у Бразилу. Следећи куп Азије се одржаo 2015. године у Аустралији.

Избор домаћина 
За домаћина су се званично пријавили Катар, Индија и Иран, док је понуда Аустралије одбијена јер је касно стигла.
Избор је одржан 29. јула 2007. године у Џакарти на Индонезији.

Квалификације 

На првенство су се директн квалификовале репрезентације домаћина, Индије и Северне Кореје (освајачи Чаленџер купа 2008. године и 2010. године), као и три набоље репрезентације са прошлог првенства (Ирак, Саудијска Арабија и Јужна Кореја). 
Квалификације су трајале од 9. априла 2008. године до 3. марта 2010. године. 
Из четири финалне квалификационе групе на првенство су се пласирале по две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе.
То су следеће репрезентације:

 Узбекистан

Жреб 
Жреб је обављен 23. априла 2010. у Дохи .

Распоред пред жреб, по шеширима.

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

За треће место

Финале

Награде

Победник

Остале награде

Референце

Спољашње везе 
 Б92 : Уопштено увод
 Званичан сајт

АФК азијски куп
Фудбал у Катару
Спорт у 2011.